Der Kanton Baccarat ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lunéville, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est. Hauptort des Kantons ist die Stadt Baccarat. Vertreterin im Generalrat des Départements ist seit 2008 Rose-Marie Falque.

Lage 
Der Kanton liegt im Südosten des Départements Meurthe-et-Moselle.

Geschichte 
Der Kanton entstand 1790 und gehörte ursprünglich zum Département Meurthe. Nach dem Krieg von 1870–71 wurde er aus den bei Frankreich bleibenden Gemeinden als Kanton im neu geschaffenen Département Meurthe-et-Moselle gebildet. Mit der Gründung des Kantons Badonviller durch Gesetz vom 8. April 1879 entstand der Kanton Baccarat, ergänzt um die Gemeinde Flin in der heutigen Größe. Bis 2015 gehörten 20 Gemeinden zum Kanton Baccarat. Mit der Neuordnung der Kantone in Frankreich stieg die Zahl der Gemeinden 2015 auf 91. Zu den bisherigen 20 Gemeinden kamen Gemeinden der bisherigen Kantone Blâmont (33 Gemeinden), Badonviller (12 Gemeinden), Arracourt (11 Gemeinden), Lunéville-Sud (8 Gemeinden) und Cirey-sur-Vezouze (7 Gemeinden) hinzu.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 91 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Baccarat die 20 Gemeinden Azerailles, Baccarat (Hauptort), Bertrichamps, Brouville, Deneuvre, Flin, Fontenoy-la-Joûte, Gélacourt, Glonville, Hablainville, Lachapelle, Merviller, Mignéville, Montigny,  Pettonville, Reherrey, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vaxainville und Veney. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 185,45 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 5403.

Bevölkerungsentwicklung

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Rose-Marie Falque/Michel Marchal (UMP) gegen Pascal Bauche/Jennifer Stephany (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 55,87 % (Wahlbeteiligung: 55,56 %).

Seit 1945 hatte der Kanton folgende Abgeordnete im Rat des Départements:

Einzelnachweise 

Baccarat